Список видів роду просо:

Список, який містить 442 визнаних видів роду просо (Panicum), складений на основі даних сайту «The Plant List».

Українські назви видів, які містять посилання на авторитетні джерела, є прийнятими українськими назвами.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Примітки

Посилання 

 Список видів роду Panicum на сайті «Vascular Tropicos» Міссурійського ботанічного саду 
 Panicum на сайті «International Plant Names Index» 
 Panicum на сайті «Plantsystematics» 
 Список видів Panicum на сайті Міжнародної ради ботанічних садів з охорони рослин 
 Список видів роду Panicum на сайті «Germplasm Resources Information Network» (GRIN) 

 
просо
просо